Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1936
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1936